Александр Иванович Проценко (11(24) октября 1909, станица Котляревская, КБАССР — 14 ноября 1987) — советский артист, балетмейстер. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1945), народный артист Кабардино-Балкарской АССР (1964). Сыграл важную роль в зарождении и становлении таджикской балетной школы.

Биография 
Окончил Московское хореографическое училище (педагоги Е. И. Долинская, С. В. Чудинов и Н. И. Тарасов). Член КПСС с 1945.
 1930—1939 — работал в Большом театре.
 1939—1951 — солист и главный балетмейстер Таджикского театра оперы и балета им. С. Айни
 1951-1956 - главный балетмейстер Московской филармоноии
1956—1958 — главный балетмейстер Кишинёвского театра,
 1964—1972 — Музыкальный театр в Нальчике.

Творчество 
Поставлены балеты:
 В Театре им. Айни: «Тщетная предосторожность» (1943), «Бахчисарайский фонтан» (1945), «Лебединое озеро» (1947), «Золушка» (1949);
 В Кишинёвском театре — «Бахчисарайский фонтан» (1957) и «Тщетная предосторожность» (1958);
 В Музыкальном театре в г. Нальчике — "Лялюца" (1964, первый национальный балет), "Даханого", "Лебединое озеро", "Тщетная предосторожность", "Жизель", «Эсмеральда» (1969), "Золушка", "Барышня и хулиган" и др.

Примечания 

Персоналии:Большой театр
Педагоги по алфавиту
Выпускники Московского хореографического училища
Персоналии:Таджикский театр оперы и балета им. С. Айни
Члены КПСС